Жи́лина (, , , ) — город на северо-западе Словакии, при впадении в реку Ваг рек Кисуцы и Райчанки, центр одноимённого Жилинского края. Население составляет около 86 тысяч жителей.

Университет. Автомобилестроительный завод Kia Motors Slovakia.

Сохранились Будатинский замок, ансамбль Мариинской площади, многочисленные костёлы и дворцы.

История 

Регион был заселён славянами в V веке. Первое славянское городище на территории Жилины датируется IX веком. Город был впервые упомянут в 1297 году, в 1327 году получил городские права.

В конце XIII века Жилина сгорела в большом пожаре, в город потянулись немецкие колонисты, которые стали его отстраивать.

В 1381 году король Венгрии в ответ на жалобы словаков пожаловал городу Privilegium pro Slavis, закрепившее правило поочерёдного избрания словаков и немцев в мэрию города.

В XV веке начинается расцвет города. В XVI—XVII веке Жилина была центром реформации в Венгрии, в 1686 году началась рекатолизация города.

В XVIII веке на город обрушились пожары и эпидемии, город сильно пострадал. Во второй половине XIX века начинается второй расцвет города, здесь строятся многочисленные заводы и фабрики.

В ходе Второй мировой войны город был освобождён 30 апреля 1945 года войсками 4-го Украинского фронта в ходе Моравско-Остравской операции в составе: 138-й стрелковой дивизии полковника Васильева В. Е., 17-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Медведева Н. В., 3-й отдельной чехословацкой пехотной бригады полковника Селнера Ярослава, 1-го чехословацкого армейского корпуса генерала бригады Клапалека Карела, 146-й пушечной артиллерийской бригады полковника Миронова В. Ф.

Сегодня Жилина пятый по величине город Словакии, университетский город (с 1953 года). В 1960 году основан Жилинский университет. Древний центр города отреставрирован в 1990-х годах.
В 2006 году начал работу автомобилестроительный завод Kia Motors Slovakia. С 2008 года в Жилине проводится Фест Анча, посвящённый анимационному кино для взрослых.

География 
Жилина расположена на 49° с. ш. 18° в. д., город находится на 345 м над уровнем моря, в горной местности.

Климат 
Климат города влажный континентальный (Dfb) с теплым летом и относительно холодной зимой. Больше всего осадков выпадает в июне, меньше всего — в феврале. Климатическое лето длится около 3 месяцев, с июня по август, зима — с декабря по февраль. Самый длинный световой день в июне-июле (16 часов), самый короткий — в декабре (8 часов).

Население 
Численность населения города Жилина.

Транспорт 
В Жилине транспорт представлен автобусами и троллейбусами; движение троллейбусов было открыто в 1994 году.

Спорт 
В городе играет футбольный клуб «Жилина», выступающий в Цоргонь-Лиге.

Города-побратимы 

  Измир, Турция (1997)
  Красноярск, Россия (2011)
  Бельско-Бяла, Польша
  Благоевград, Болгария
  Корби, Великобритания
  Котону, Бенин
  Чеховице-Дзедзице, Польша
  Чанчунь, КНР
  Днепр, Украина
  Феррара, Италия
  Фридек-Мистек, Чехия
  Гродно, Белоруссия
  Ханья, Греция
  Кикинда, Сербия
  Нантер, Франция

Примечания

Ссылки 
 
 3D-карта города Жилина
 Фотогалерея города Жилина
 Военное кладбище Красной армии в Жилине

Центры краёв Словакии